Сливи́нский — фамилия.

Известные носители 
 Сливинский, Александр Владимирович (1886—1953) — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 20 декабря 1915.
 Сливинский, Алексей Ярославович (род. 1972) — украинский гребец-байдарочник.
 Сливинский, Бронислав Игнатьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 9683; 26 ноября 1855.
 Сливинский, Владимир Ричардович (1894—1949) — русский советский оперный певец. Заслуженный артист РСФСР.
 Сливинский, Евгений Викторович (1941—2004) — учёный-химик, лауреат премии имени В. Н. Ипатьева.
 Сливинский, Игорь Эдуардович (род. 1968) — украинский хоккеист.
 Сливинский, Михаил Ярославович (род. 1970) — советский, украинский и польский гребец-каноист.
 Сливинский, Остап Тарасович (род. 1978) — украинский поэт, публицист, переводчик, литературовед.
 Сливинский, Станислав Августович (1869—1929) — член Государственной думы Российской империи.



См. также